Hassler (también Haßler, Häßler, Hässler, Hasler y derivados) es un apellido de origen alemán.

Además, puede hacer referencia a:

 Dominic Hassler, futbolista austriaco.
 Emil Hassler, botánico suizo. 
 Hans Leo Hassler, compositor y organista alemán. 
 Jon Hassler, escritor estadounidense. 
 Oliver Hassler, luchador alemán. 
 Thomas Häßler, futbolista alemán.
 Hassler Shadai,
Ingeniero Agrónomo.